Княжево — топоним.

Населённые пункты

Болгария 
 Княжево — село в Хасковской области.

Россия

Архангельская область 
 Княжево — посёлок в Котласском районе.

Вологодская область 
 Княжево — деревня в Бабушкинском районе.
 Княжево — деревня в Вологодском районе.
 Княжево — деревня в Никольском районе.
 Княжево — деревня в Сокольском районе.

Воронежская область 
 Княжево — село в Павловском районе.

Ивановская область 
 Княжево — деревня в Лежневском районе.
 Княжево — деревня в Шуйском районе.

Костромская область 
 Княжево — деревня в Буйском районе.
 Княжево — деревня в Галичском районе.
 Княжево — деревня в Красносельском районе.
 Княжево — деревня в Мантуровском районе.
 Княжево — деревня в Солигаличском районе.
 Княжево — деревня в Судиславском районе.
 Княжево — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область 
 Княжево — деревня в Волосовском районе.

Московская область 
 Княжево — деревня в Волоколамском районе.
 Княжево — деревня в Дмитровском районе.
 Княжево — деревня в Егорьевском районе.

Нижегородская область 
 Княжево — посёлок в городском округе город Бор.
 Княжево — село в Вознесенском районе.

Новгородская область 
 Княжево — деревня в Валдайском районе.
 Княжево — деревня в Пестовском районе.

Тамбовская область 
 Княжево — село в Знаменском районе.
 Княжево — село в Моршанском районе.

Тверская область 
 Княжево — деревня в Бежецком районе
 Княжево — деревня в Максатихинском районе.
 Княжево — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Княжево — деревня в Венёвском районе.

Тюменская область 
 Княжево — село в Тюменском районе.

Ярославская область 
 Княжево — деревня в Переславском районе.
 Княжево — деревня в Пошехонском районе.
 Княжево — деревня в Рыбинском районе.
 Княжево — деревня в Угличском районе.

Другое

Болгария 
 Княжево — квартал города София.

Россия 
 Княжево — исторический район Санкт-Петербурга.
 Княжево — муниципальный округ № 25 Санкт-Петербурга.

См. также 
 Кнежево